Joan Sardà i Dexeus (1910-1995), economista.
 Joan Sardà i Lloret (1851-1898), traductor i crític literari.
 Joan Sardà i Farriol (1901-1972), empresari